«Ciao» — мова програмування загального призначення, яка підтримує стилі логіки, обмеження, функціонального, вищого і об'єктно-орієнтованого програмування. 
 «Ciao» —  неофіційне вітання на італійській мові, яке використовується як для «привіт», так і для «до побачення»
 «Ciao» — японський манґа журнал, компанії Сьоґакукан.
 «Ciao» — фільм, знятий у 2008 році Yen Tan.
 «Ciao»  — європейський інтернет-торговий портал.
 «Ciao» — талісман чемпіонату світу з футболу 1990 року.